Plotnikow  (, wiss. Transliteration , weibliche Form Plotnikowa, englische Transkription Plotnikov, selten auch Plotnikoff) ist ein russischer Familienname, abgeleitet vom russischen Wort plotnik (плотник, „Zimmerer, Zimmermann“).

Namensträger 
 Bernadette Collenberg-Plotnikov (* 1963), deutsche Hochschullehrerin für Philosophie
 Boris Grigorjewitsch Plotnikow (1949–2020), russischer Schauspieler
 Daniil Plotnikow (* 2001), kasachischer Kugelstoßer
 Iwan Stepanowitsch Plotnikow (1878–1955), russischer Chemiker
 Nikolai Wladimirowitsch Plotnikow (* 1960), sowjetisch-russischer KGB- und FSB-Offizier
 Nikolaj Plotnikov (* 1966), Hochschullehrer für Philosophie

 Sergei Sergejewitsch Plotnikow (* 1990), russischer Eishockeyspieler
 Wladimir Plotnikow (* 1986), kasachischer Fußballspieler

Familienname